Bournonville peut désigner :

Toponyme 
 Bournonville, commune française du Pas-de-Calais, qui a donné son nom à la famille de Bournonville.

Patronyme 
Maison de Bournonville : 
Aleaume de Bournonville (1360-1415), seigneur et militaire au service du duc de Bourgogne, mort à Azincourt ;
Enguerrand de Bournonville (vers 1368-1414), seigneur et militaire au service du duc de Bourgogne, frère du précédent ;
Antoine de Bournonville (vers 1403-1480), seigneur et militaire au service du duc de Bourgogne, fils du précédent ;
Lyonnel de Bournonville (vers 1390-1429), seigneur et militaire au service du duc de Bourgogne, cousins des précédents ;
Oudard de Bournonville (vers 1533-1585), comte de Hénin-Liétard, noble et militaire des Pays-Bas Espagnols ; 
Alexandre  de Bournonville (1585-1656),  duc de Bournonville, noble et militaire des Pays-Bas Espagnols passé en France ; 
Ambroise-François de Bournonville (1619-1693), duc de Bournonville, noble et militaire en France ;
Alexandre II de Bournonville (1616-1690), prince de Bournonville, noble et militaire des Pays-Bas Espagnols ;
Jean de Bournonville (vers 1585-1632), compositeur et organiste français ;
Valentin de Bournonville (vers 1610-1663) fils de Jean de Bournonville, également compositeur ;
Julie Bournonville (1748-1826), danseuse française qui fit carrière en Suède ;
Antoine Bournonville (1760-1843), danseur et chorégraphe français qui exerça en Suède et au Danemark, frère de la précédente ;
Auguste Bournonville (1805-1879), danseur et chorégraphe danois, fils du précédent ;
Louis Bournonville (1891-1962), footballeur français.

Notes et références